Antonio Bagioli (1783-1855) – compositore italiano
 Antonio Bagioli (1795-1871) – compositore italiano
 Nicola Bagioli – ciclista su strada italiano